Cum steht für:
 Cum (engl. cum), aus dem Englischen stammender vulgärer Ausdruck für Ejakulat, vgl. Cumshot

cum steht für:
 cum (lat. für „mit“), siehe cum tempore
 Cumeral (zurückgezogener ISO-639-3-Code), eine der ausgestorbenen Arawak-Sprachen

CUM steht als Abkürzung für:
 Aeropuerto International Antonio José de Sucre (IATA-Code), Flughafen der Stadt Cumaná, Venezuela,
 Communauté urbaine du Mans, französischer Gemeindeverband; siehe Le Mans Métropole Communauté Urbaine

Siehe auch:
 Cum/Cum (Dividendenstripping)

CUM